Кубок Аргентини з футболу 2016 — 7-й розіграш кубкового футбольного турніру у Аргентині. Титул володаря кубка вперше здобув Рівер Плейт.

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня/11 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня/8 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня/12 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/6 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/10 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/17 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/14 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/18 лютого 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 лютого 2016

|}

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 травня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 серпня 2016

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 листопада 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Аргентини на soccerway 

2016
Аргентина
2016 в аргентинському спорті